Bahar steht für:
 Bahār, im Raum des Indischen Ozean verwendete alte Gewichtseinheiten (um die 100–400 kg)
 Bahar (Rapperin), eine deutsche Rapperin iranischer Herkunft
 Bahar (Zeitschrift), persischsprachige Zeitschrift (1910–1922)

Bahar heißen folgende geographische Objekte:
 Bahar (Verwaltungsbezirk), Bezirk der  Provinz Hamadan, Iran
Städte, Gemeinden:
 Bahar (Beylagan), Stadt im Bezirk Beylagan, Aserbaidschan
 Bahar (Faridpur), Stadt im Bezirk Faridpur, Bangladesch
 Barh (Bihar), Stadt im Bezirk Patna, Bihar, Indien
 Bahar (Hamadan), Bezirkshauptstadt in der Provinz Hamadan, Iran

Bahar, Personen:
 Bahar (Name), persischstämmiger Nach- und Vorname – dort auch zu Namensträgern

Siehe auch:
 Baar, Bahr,  Bahir, Bohar